Amfreville-les-Champs, commune française de l'Eure ;
 Amfreville-les-Champs, commune française de la Seine-Maritime.